Pułki artylerii noszące numer 10:

Wojska Polskiego:
 55 Pułk Artylerii Lekkiej (1939)
 55 Pułk Artylerii Lekkiej (1945-1954 → 55 pah)
 55 Pułk Artylerii Haubic (1954-1957 → 55 i 95 dah)
 55 Drezdeński Pułk Artylerii (1957-1961 → 9 pa) 
 55 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1974-1993)